Station Gojo (Kyoto)
 Station Gojo (Nara)